Ралли Франции 2017 года (официально 60. Che Guevara Energy Drink Tour de Corse 2017, Ралли Корсики) - четвёртый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 7 по 9 апреля. Это 60-ое Ралли Корсики в истории и 39-ое в рамках чемпионата мира, а также 44-ый французский этап мирового первенства. Победу одержал бельгиец Тьерри Невилль, для него она стала первой на Корсике в рамках мирового первенства (в 2011 он был победителем этого ралли в чемпионате IRC).

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10, 42 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году